Народњачка коалиција може бити:

 у најопштијем значењу, било која коалиција са народњачким предзнаком
 Народњачка коалиција (Србија), бивша политичка коалиција у Србији (2007-2010)
 Народњачка коалиција (Црна Гора), бивша политичка коалиција у Црној Гори (2009)

Види још
 Српска коалиција (вишезначна одредница)